Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2006 — 8-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат проходив в шведських містах Гальмстад та Енгельгольм, з 12 по 22 квітня 2006 року. Збірна США перегравши у фінальному матчі збірну Фінляндії 3:1, стала  втретє чемпіоном світу серед юніорських команд.

Попередній етап

Група А

Група В

Втішний раунд 
Матчі, що відбулися на стадії групових змагань: Норвегія - Словаччина 2:5, Білорусь - Німеччина 1:5  зараховуються в залік втішного раунду.

Фінальний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Найкращі голкіпери 
Мінімум 120 ігрових хвилин

Нагороди 

Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Ріку Хеленіус
Найкращий захисник:  Джеймі Макбейн
Найкращий нападник:  Біл Суєтт

Збірна усіх зірок
Найкращий воротар:  Джонатан Берньє
Найкращі захисники:  Джеймі Макбейн -  Ерік Джонсон
Найкращі нападники:  Джастін Азеведо -  Патрік Кейн -  Їржі Тлустий

Дивізіон І

Група А 
Матчі проходили у місті Мішкольц (Угорщина).

Група В 
Матчі проходили у Ризі (Латвія).

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі проходили у Мерано (Італія).

Група В 
Матчі проходили у литовських містах Каунасі та Електренай.

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили у Меркуря-Чук (Румунія).

Джерела 
Сторінка на сайті ІІХФ

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
2006 у хокеї з шайбою
Квітень 2006